Een verkeersweg:
 N854 (België)
 N854 (Frankrijk)
 N854 (Nederland), zie Provinciale weg 854

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing